Hagenbuch ist der Ortsname von

 Hagenbuch ZH, Gemeinde im Bezirk Winterthur im Kanton Zürich (Schweiz)
 Hagenbuch (Biberach an der Riß), Ortsteil der Stadt Biberach an der Riß, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hagenbuch (Dittelbrunn), Ortsteil der Gemeinde Dittelbrunn, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Hagenbuch (Donzdorf), Ortsteil der Stadt Donzdorf, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Hagenbuch (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Hagenbuch (Monheim), Ortsteil der Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Hagenbuch (Ramerberg), Ortsteil der Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hagenbuch, anderer Name des früheren Weilers Hagenbach (Schwäbisch Hall) von Bibersfeld, heute im Stadtteil Tullauer Höhe / Hagenbach der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hagenbuch (Weißenburg), Ortsteil der Stadt Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Hagenbuch ist der Familienname von
 Adam Hagenbuch (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Albert Hagenbuch (1913–1997), Bürgermeister von Balingen von 1955 bis 1975
 Chuck Hagenbuch, Programmierer (siehe Chora (Software))
 Johann Kaspar Hagenbuch (1700–1763), Schweizer Theologe, Altertumsforscher und Hochschullehrer
 Judenta von Hagenbuch († 1254 in Zürich), von 1229 bis 1254 die dritte thurgauische Äbtissin des Fraumünsters in Zürich
 Hagenbuch, Kunstfigur des Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch

Siehe auch:
 Hagenbucher, Hagenbüchach